Колона Нельсона — у Лондоні.
 Колона Нельсона (Дублін)
 Колона Нельсона (Монреаль).